

Редстоун — селище, штат Нью-Гемпшир
 Редстоун Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсільванія
 Редстоун — переписна місцевість, штат Колорадо
 Редстоун — ракета-носій, що використовувалася для запуску перших космічних кораблів проекту Меркурій.
 Редстоун — матеріал у комп'ютерній грі Майнкрафт, де використовується для побудови механізмів та логічних схем.